Liberius ist der Name folgender Personen:

 Liberius (Bischof von Rom) († 366), Bischof von Rom
 Liberius (Patricius) (um 465–um 554), weströmischer Beamter, Diplomat und Felhherr